Altsiedel (auch: Alt Siedel) ist der ehemalige deutsche Name von heute in Polen und Russland gelegenen Orten:
 in Polen:
 Altsiedel (1939–1945), im Kreis Rawitsch/Kreis Posen, heute Stary Sielec im Powiat Rawicki, Woiwodschaft Großpolen
 Alt Siedel (1936–1945), (vorher: Schedlitz) im Kreis Groß Strehlitz/Schlesien, heute Siedlec (Izbicko) im Powiat Strzelecki, Woiwodschaft Oppeln

 in Russland:
 Altsiedel (1938–1946, vorher: Agonken) im Kreis Gerdauen/Ostpreußen, heute Kotschubejewo im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad